THD est un sigle, qui peut désigner :
 THD est un label de musique rap
 THD est l'acronyme de « Très Haut Débit »
 THD est l'acronyme de « Très Haute Définition », dans le domaine télévisuel
 THD est l'acronyme du banc très haute dynamique du laboratoire LESIA de l'Observatoire de Paris.
 THD est l'acronyme de Total Harmonic Distortion en traitement de signal
 THD est l'abréviation de Thermodynamique

 THD est l'abréviation de Théodore, dans l'armée